

Wydarzenia 

 prawodawstwo Likurga w Sparcie (data sporna lub przybliżona)
 Marduk-apla-iddina II próbował odzyskać władzę w Babilonii, asyryjski król Sennacheryb zdetronizował króla Babilonii Bel-ibniego